Marius Noubissi, né le  à Bamougoum (Cameroun), est un footballeur camerounais. Il évolue au Valenciennes Football Club au poste d'attaquant.

Biographie 

Libre de tout contrat lors de l'été 2022, il s'engage avec le Valenciennes FC pour deux saisons.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1996
Naissance au Cameroun
Footballeur camerounais
Joueur du Club sportif sfaxien
Joueur du Gil Vicente FC
Joueur du FC Ilves
Joueur du K Beerschot VA
Joueur du Valenciennes FC